Silvio Pellico puede referirse a:

Silvio Pellico, poeta y escritor italiano; o
 Silvio Pellico, localidad de la Argentina.